Gisela peut désigner :
 Gisela, un prénom
 Gisela, chanteuse espagnole
 Gisela, localité de l'Arizona, aux États-Unis
Gisela!, opéra de Hans Werner Henze
(352) Gisela, astéroïde de la ceinture principale